Municipio de Stillwater puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stillwater (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Stillwater (condado de Washington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Stillwater (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.